

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Feliksów – część miasta Skierniewice
 Feliksów − kolonia w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Uchanie 
 Feliksów – część wsi Antopol w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Podedwórze 
 Feliksów – część wsi Jaworzyna w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Oporów
 Feliksów – część wsi Borów w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Bielawy
 Feliksów − wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Paradyż 
 Feliksów − wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice 
 Feliksów − wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Kodrąb 
 Feliksów − wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Żelechlinek 
 Feliksów − wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Głowno
 Feliksów − wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin 
 Feliksów − wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Sochaczew 
 Feliksów − wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawski zachodnim, w gminie Leszno 
 Feliksów − wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Wiskitki
 Feliksów – część wsi Więcki w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Popów
 Feliksów – część wsi Zawadka w  woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Irządze
 Feliksów − przysiółek wsi Mroczeń w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Baranów
 Feliksów − wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Malanów

Miejscowość na Ukrainie 
 Feliksów